Cuauhtémoc puede hacer referencia a:

 Cuauhtémoc, nombre propio

Personas 
 Cuauhtémoc, último tlatoani mexica
 Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, político mexicano
 Cuauhtémoc Blanco, exjugador de futbol y político mexicano
 Cuauhtémoc Medina González, curador de arte mexicano
 Carlos Cuauhtémoc Sánchez, escritor mexicano

Lugares

Localidades 
 Cuauhtémoc, localidad en Chihuahua
 Cuauhtémoc, localidad en Colima
 Cuauhtémoc, localidad de Chiapas
 Cuauhtémoc, localidad de Veracruz
 Cuauhtémoc, localidad de Hidalgo

Municipios 
 Cuauhtémoc, municipio de Zacatecas
 Cuauhtémoc, municipio de Chihuahua 
 Cuauhtémoc, municipio de Colima

Otros 
 Cuauhtémoc, demarcación territorial de Ciudad de México
 Cuauhtémoc, colonia de Ciudad de México
 Cuauhtémoc, ejido en el municipio de Cajeme (Sonora)
 Cuauhtémoc, estación de metro de la Ciudad de México

Además 
 ARM Cuauhtémoc (BE-01), buque escuela de la Armada de México.
 Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, fundada en 1890.